Oliver Kovačević - em sérvio, Оливер Ковачевић (Split, 29 de outubro de 1974) é um ex-futebolista sérvio nascido na atual Croácia, que atuava como goleiro.

Carreira 
Kovačević representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006, embora não tenha entrado em campo. Suas três únicas partidas em jogos de seleções ocorreram em 2005. Curiosamente, estava sem clube nos dois últimos, ambos nos quais entrou no decorrer das partidas, substituindo Dragoslav Jevrić. Era seu reserva imediato, mas não chegou a defender a nova seleção da Sérvia, que desde o início preferiu adotar como titular quem fora como terceiro goleiro servo-montenegrino ao mundial de 2006 - Vladimir Stojković.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Naturais de Split
Jogadores da Seleção Servo-Montenegrina de Futebol